Суперкубок Аргентини з футболу 2022  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 березня 2023 року між чемпіоном Аргентини клубом Бока Хуніорс та володарем кубка Аргентини клубом Патронато.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Аргентина
2023 в аргентинському спорті